Lertxundi ist der Familienname folgender Personen:

 Anjel Lertxundi (* 1948), baskisch-spanischer Schriftsteller
 Benito Lertxundi (* 1942), spanischer Sänger, Liedermacher und Gitarrist (Baskenland)
 Koikili Lertxundi del Campo (* 1980), spanischer Fußballspieler, siehe Koikili